Veres Sándor
 Veres Sándor (1826–1906) tanító, állami felső népiskolai igazgató
 Veres Sándor (1840–1916) újságíró, műfordító, közíró
 Veres Sándor (1859–1913) színész, énekes
 Veres Sándor (?–?) labdarúgó (MAC)

Veress Sándor
 Veress Sándor (1828–1884) mérnök, utazó
 Veress Sándor (1860–?) orvos
 Veress Sándor (1907–1992) zeneszerző, zenepedagógus, népzenekutató

Hasonló nevűek
 Veress Sándor László (1934) festő